EWS est un sigle pouvant signifier :
 , score utilisé en médecine pour évaluer rapidement l'état clinique en se basant sur des paramètres vitaux ;
 , procédé de tri des puces fonctionnelles en microélectronique ;
 , coopérative de production et distribution d'électricité écologique ;
 , championnat international de vélo tout terrain ;
 , entreprise ferroviaire privée britannique ;
 , technologie permettant aux applications d'accéder à un serveur Microsoft Exchange ;
 , éditeur de jeux de rôle français ;
 , dernier film de Stanley Kubrick.
 , un satellite météorologique militaire américain.

EWS peut aussi faire référence à :
 EWS Arena, hall omnisports en Allemagne ;
 Sarcome d'Ewing (''),  forme de cancer des os;
 Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale suisse de 2008 à 2015.